Niemcy:
 Hörden – dzielnica miasta Gaggenau
 Hörden am Harz – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz